Kuonamka (russisch: Куонамка) bezeichnet diese Flüsse in der Republik Sacha (Jakutien), Sibirien, Russland, Asien:

 Große Kuonamka (Большая Куонамка, Bolschaja Kuonamka), Oberlauf des Anabar
 Kleine Kuonamka (Малая Куонамка, Malaja Kuonamka), Nebenfluss des Anabar